Дариус Аарон Моррис(; родился 3 января 1991 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Студенческая карьера 
Дариус Моррис окончил школу Уиндворд в Лос-Анджелесе. Затем поступил в Мичиганский университет, где играл два сезона за баскетбольную команду.

В сезоне 2009/2010 он сыграл 32 матч. В них Дариус Моррис проводил в среднем на площадке 24,3 минуты, набирал в среднем 4,4 очков, делал в среднем 1,8 подбора, а также в среднем 0,6 перехвата и 0,2 блокшота, допускал 1,6 потери, отдавал в среднем 2,6 передач.

В сезоне 2010/2011 он сыграл 35 матчей. В них Дариус Моррис проводил в среднем на площадке 34,8 минут, набирал в среднем 15,0 очков, делал в среднем 4,0 подбора, а также в среднем 1,0 перехват, допускал 2,9 потери, отдавал в среднем 6,7 передачи.

Карьера в НБА 
Дариус Моррис был выбран под сорок первым номером на драфте НБА 2011 года «Лос-Анджелес Лэйкерс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте nbadraft.net

Баскетболисты США
Игроки «Мичиган Вулверинс» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Лос-Анджелес Ди-Фендерс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Гуандун Саузерн Тайгерс»
Игроки «Санта-Круз Уорриорз»
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Гравлин-Дюнкерк»